Tenisový turnaj WTA Internationaux de Strasbourg 2009 se konal ve dnech 18. - 23. května ve francouzském Štrasburku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2009